Улица Академика Рево () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Мира до тупика. До 1981 года — Общественный переулок

Нет примыкающих улиц.

История 
Улица начала застраиваться в 1950-е годы поблизости к заводу «Октябрьский молот».

В 1981 году Общественный переулок был преобразован в улицу Академика Рево — в честь украинского советского микробиолога, академика Украинской академии сельскохозяйственных наук Михаила Васильевича Рево.

Застройка 
Улица пролегает в юго-западном направлении параллельно Общественной улице. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Непосредственно севернее застройки улицы пролегает балка, впадающая в реку Стрижень.

Учреждения: нет.

См. также 
 Могила М. В. Рево

Примечания

Литература 
 Рево М. В. могила. // Чернігівщина : енциклопедичний довідник. — К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — С. 698.
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова